

Aso 
 Aso – miasto w Japonii
 Aso – rzeka we Włoszech
 Aso – wulkan w Japonii
 Aso – japoński krążownik, dawny rosyjski "Bajan"

ASO 
 ASO – autoryzowana stacja obsługi (warsztat samochodowy)
 ASO – alternatywny system obrotu
 ASO – odczyn antystreptolizynowy (badanie diagnostyczne)
 ASO – ang. Amaury Sport Organisation (francuska organizacja sportowa)

Zobacz też 
 Tarō Asō – polityk japoński, premier Japonii w latach 2008–2009